Der Gerichtsbezirk Ronda ist einer der elf Gerichtsbezirke in der Provinz Málaga.

Der Bezirk umfasst 25 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptquartier in Ronda.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gerichtsbezirke in Spanien

Gerichtsbezirk in der Provinz Málaga